Lucinoma annulatum är en musselart som först beskrevs av Reeve 1850.  Lucinoma annulatum ingår i släktet Lucinoma och familjen Lucinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
annulatum